Chiropteropsylla är ett släkte av loppor. Chiropteropsylla ingår i familjen fladdermusloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fladdermusloppor
Chiropteropsylla